Багдонас () — литовская фамилия. Известные носители:
 Багдонас, Аницетас (1927—2012) — хозяйственный, государственный и политический деятель; заслуженный инженер Литвы.
 Багдонас, Бронюс Ионович (1914—????) — председатель колхоза «Пушалотас» Пасвальского района Литовской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Багдонас, Владас (род. 1949) — литовский актёр.
 Багдонас, Гедиминас (род. 1985) — литовский шоссейный велогонщик.
 Багдонас, Римантас Казимирович (род. 1938) — советский борец классического стиля.
 Багдонас, Эдминас (1963—2021) — литовский дипломат.
 Багдонас, Юозас (род. 1968) — литовский гребец.

Примечания